Chelon est le nom d'une rivière de Russie
Chelon est un genre de poissons marins
Georges Chelon est un chanteur français